Umetnostno drsanje na Poletnih olimpijskih igrah 1920.

1920
Športi Poletnih olimpijskih iger 1920